Mata de jonc (metàfora), de Ramon Muntaner.
 Entitats:
 L'Escola Mata de Jonc de Palma.
 La Mata de Jonc, una fundació catòlica valenciana que manté un web de recursos didàctics.
 La Coral Mata de Jonc, una coral del barri de Sant Gervasi de Barcelona.
 El col·lectiu d'opinió la Mata de Jonc, de caràcter independentista.
 Literatura
 Una col·lecció de llibres de l'editorial Curial.

Vegeu també 
 Jonc